Сидра — топоним:

 Сидра — крупный залив Средиземного моря у берегов Ливии.
 Сидра — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сокульский повят, Подляское воеводство.
 Сидра — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Сидра — муниципалитет Пуэрто-Рико.

См. также 
 Сидр
 Ситра